Das Berliner Sechstagerennen wird seit 1909 veranstaltet. Es ist weltweit das Sechstagerennen mit den meisten Austragungen.

Siegerliste seit 1909 

Sieger Des Berliner Sechstagerennens
Bahnradsport